Юстин — римський історик.
 Юстин — ранньохристиянський мученик, також відомий як Юстин Філософ.
 Юстин I — імператор Візантії з 518 по 527 роки.
 Юстин II — візантійський імператор в період 565—578 років.